Sandbox est un mot anglais signifiant « bac à sable » en français.

Jeux  

 Sandbox, un jeu non linéaire et non fini (ou ouvert) ou mode d'un jeu vidéo présentant ces caractéristiques
 Universe Sandbox, un jeu vidéo sorti en 2008, édité par Giant Army
 The Sandbox, un jeu vidéo sorti en 2012, édité par Bulkypix

Informatique 
 Sandbox, un espace dans lequel des données et des programmes informatiques peuvent être utilisés tout en restant isolés du reste du système
 Effet Sandbox, pour les moteurs de recherche sur l'Internet

Militaire 

 SS-N-12 Sandbox, un missile anti-navire soviétique
 Sandbox, une boîte de sable utilisée dans l'entraînement militaire, alliée à des modèles réduits, pour représenter un terrain et présenter des tactiques
 Sandbox, un terme d'argot de l'armée américaine, utilisé au moins depuis la fin des années 1990 pour désigner le Moyen-Orient, souvent par facétie ou par euphémisme en raison de la présence de déserts dans cette région

Politique 
 Sandbox, un espace parlementaire

Transport 
 Sandbox, (en Europe francophone, sablière), un dispositif utilisé pour améliorer l'adhérence dans les chemins de fer

Musique 
 Sandbox, un album du groupe Guided by Voices sorti en 1987 ;
 Sandbox, un groupe de rock canadien originaire de Nouvelle-Écosse ;
 Sandbox Magician, un morceau de l'album Under the Running Board EP de The Dillinger Escape Plan.